České příjmení Potměšil nosí tyto osobnosti:

 Jan Potměšil (* 1966) – český herec, syn Jaroslava Potměšila
 Jan Potměšil (dramaturg) (* asi 1976) – český televizní dramaturg, syn Ladislava Potměšila a Jaroslavy Brouskové
 Jaroslav Potměšil (1933–2010) – český vysokoškolský pedagog a sportovní funkcionář
 Jaroslava Potměšilová (1936) – česká varhanice
 Ladislav Potměšil (1945–2021) – český herec
 Václav Potměšil (* 1938) – český fotbalista